Свинцовые времена:

 Свинцовые времена (фильм) 
 Свинцовые времена — период в истории Италии (1969-1983)